Група 9 періодичної системи елементів — група хімічних елементів, до якої належать Кобальт (Co), Родій (Rh), Іридій (Ir) та Мейтнерій (Mt). За старою класифікацією група 9 носила назву побічної підгрупи VIII групи або підгрупи кобальту.

Мейтнерій не зустрічається в природі, його синтезували в лабораторіях тільки в дуже незначних кількостях, він не має стабільних ізотопів. Прості речовини інших елементів групи є сріблясто-білими тугоплавкими перехідними металами з високою твердістю.

Хімічні властивості 
Більшість елементів групи 9 мають 7 d-електронів та 2 s-електрони на зовнішніх електронних оболонках. Винятком є Родій, у якого 8 d-електронів та 1 s-електрон. Електронні конфігурації елементів групи підсумовані в таблиці.

Родій належить до дорогоцінних металів завдяки своїй інертності та антикорозійним властивостям.

Література 
 
 
 
 
 
 Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan. (1997), Chemistry of the Elements (2nd ed.), Oxford: Butterworth-Heinemann, ISBN 0-08-037941-9
 F. Albert Cotton, Carlos A. Murillo, and Manfred Bochmann, (1999), Advanced inorganic chemistry. (6th ed.), New York: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19957-5
 Housecroft, C. E. Sharpe, A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall, ISBN 978-0-13-175553-6

0